Kohlhiesels Töchter ist ein Bauernschwank, der mehrmals verfilmt wurde:

 Kohlhiesels Töchter (1920), Regie: Ernst Lubitsch
 Kohlhiesels Töchter (1930), Regie: Hans Behrendt
 Kohlhiesels Töchter (1943), Regie: Kurt Hoffmann
 unter dem Titel Ja, ja, die Liebe in Tirol (1955), Regie: Géza von Bolváry
 Kohlhiesels Töchter (1962), Regie: Axel von Ambesser
 unter dem Titel „Das Wirtshaus der sündigen Töchter“ (1978), Regie: Walter Boos
 unter dem Titel „Kohlpiesels Töchter“ (1979), Regie: Jürgen Enz